Pantar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Lanao del Norte
Isola Pantar, isola dell'arcipelago di Alor (Piccole Isole della Sonda) in Indonesia